Curia Regis o Curia real, puede referirse a:
 Curia Regis (Inglaterra)
 Curia regia (España)
 Corte real
 Cortes y Consejos en los reinos cristianos peninsulares medievales y la Monarquía Hispánica.
 Corte Condal de Barcelona o Curia Condal
 Cour Royale, en el reino de Francia (institución de la que derivaron el Parlement, el Conseil du roi de France y la Chambre des comptes).

Notas